William Stanley kan syfta på bland andra:

William Stanley, cirka 1435–1495, befälhavare
Sir William Stanley (baronet) (1548—1630), engelsk befälhavare under Elisabeth I 
William Stanley, 6:e earl av Derby (1561–1642)
William Stanley, 9:e earl av Derby (omkring 1655–1702)
William Stanley (fysiker), USA (1858–1916)
William Eugene Stanley, guvernör i Kansas (omkring 1900)